Ursula – nome proprio di persona
Ursula  – personaggio della serie animata Dinosaur King
Ursula  – antagonista del film e della serie Disney La sirenetta
Ursula  – personaggio dell'anime Pokémon
375 Ursula  – asteroide

Altri progetti